Karfunkel steht für:

 Karfunkel(stein), veralteter Ausdruck für rote Edelsteine wie Granat, Rubin oder Spinell, siehe Granatgruppe #Etymologie und Geschichte
 Karfunkel (Zeitschrift), deutsche Mittelalter-Zeitschrift 
 Karfunkel (Serie), eine Fernsehreihe des ZDF mit Kindern aus aller Welt
 Kinder- und Jugendtheaterpreis Karfunkel der Stadt Frankfurt am Main
 Der blaue Karfunkel, eine Kurzgeschichte von Arthur Conan Doyle
 Der große Karfunkel, eine Erzählung von Nathaniel Hawthorne, siehe The Great Carbuncle

Siehe auch:

 Garfunkel
 Karbunkel
 Garfinkel